Zhongzheng – dzielnica () Keelungu,  miasta na prawach powiatu wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej
 Zhongzheng – dzielnica () miasta wydzielonego Tajpej na Tajwanie